Ва́йткус () — литовская фамилия. Известные носители:

 Вайткус, Балис (род. 1963) — литовский пианист, органист.
 Вайткус, Йонас (род. 1944) — литовский режиссёр театра и кино, театральный педагог.
 Вайткус, Миколас (1883—1973) — литовский католический священник, поэт и драматург.
 Вайткус, Римантас (род. 1957) — литовский химик.
 Вайткус, Томас (род. 1982) — литовский велосипедист.
 Вайткус, Феликсас (1907—1956) — американский лётчик литовского происхождения.
 Вайткус, Шарунас (род. 1975) —  литовский политический деятель, мэр Палангского городского самоуправления.
 Вайткус, Янис (род. 1984) — латвийский футболист, защитник.

См. также 
 Вайчкус, Юозас Ионасович (1885—1935) — литовский театральный деятель.